Юрий Михайлович Си́доров:
 Сидоров, Юрий Михайлович (1971—1995) — командир танкового взвода Северо-Кавказского военного округа, старший лейтенант, Герой Российской Федерации.
 Сидоров, Юрий Михайлович (род. 1938) — российский артист балета, народный артист Карельской АССР.